BD+20 1790b je exoplaneta obíhající mladou hvězdu typu oranžového trpaslíka v souhvězdí Blíženců. Tato hvězda je velmi aktivní a mladá. Nachází se zhruba 83 světelných let od Země. Ze začátku bylo objevení exoplanety obtížné a její nalezení bylo oznámeno až v únoru 2010. Je zhruba šestkrát těžší než Jupiter a stáří bylo odhadnuto na 35 milionů let, v době objevu byla nejmladší objevenou exoplanetou.

Reference 
 

Exoplanety v souhvězdí Blíženců
Plynní obři